Nikola Beljić - em sérvio, Hикoлa Бeљић (Lazarevac, 14 de maio de 1983) - é um futebolista profissional sérvio, atacante, milita no Panserraikos FC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do Panserraikos 1964 FC
Naturais de Lazarevac